Натуральне число 1351
 1351 рік до нашої ери
 1351 рік нашої ери